North Adams (Massachusetts)
North Adams (Michigan)

Desambiguações de topônimos